Magi bezeichnet:

 Magier (Plural von Magus), siehe Magier (Religion)
 insbesondere Schadenszauberer, siehe Magie
 Magi: The Labyrinth of Magic, japanischer Manga und Anime
 MAGI Synthavision, historisches Computeranimationsunternehmen

Magi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Magi (* 1966), italienischer Boxer im Halbschwergewicht
 Renato Magi (1913–1951), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Maggi (Begriffsklärung)
 Magee
 Mägi
 Magie